Paul Alexandre peut faire référence à :
 Paul Alexandre (1838-1883), un botaniste et mycologue français ;
 Paul Alexandre (1847-1921), un ingénieur français ;
 Paul Alexandre (1881-1968), un médecin français ;
 Paul Alexandre (1884-1916), un écrivain français ;
 Paul Alexandre (1917-2005), le pseudonyme de Paul Schidlof, journaliste, écrivain, critique littéraire et auteur suisse de roman policier.